Kinistino est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Kinistino, ville de la Saskatchewan
, municipalité rurale de la Saskatchewan
Kinistino, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan
Kinistino, ancienne circonscription territoriale des Territoires du Nord-Ouest

Voir aussi
Melfort-Kinistino, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan

Homonymie de toponyme